Мераб Арчилович Кокочашви́ли (; род. 1935) — советский и грузинский кинорежиссёр, актёр, сценарист. Народный артист Грузинской ССР (1983).

Биография 
Родился 21 марта 1935 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия).

В 1958 окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Г. П. Широкова). Защитился в 1960 фильмом «От двора ко двору».

В начале 1970-х вёл группу актёров на курсах при «Грузия-фильме».

С 1976 — Художественный руководитель компании «Телефильм Грузии».

С 1989 преподаватель, позднее — профессор кинофакультета Грузинского государственного университета. Заведующий лабораторией языка и структуры кино.

Фильмография

Режиссёр 
  — Старый бук (короткометражный)
  — От двора ко двору
  — Каникулы
  — Миха (новелла в киноальманахе «Страницы прошлого»)
  — Большая зелёная долина
  — В добрый путь
  — Вершина
  — Три дня знойного лета
  — Ковчег (Нуцина школа)
  — Вариация на тему «Отелло»
  — Усуи (короткометражный)
  — Дом радости (документальный)

Сценарист 
  — Миха (новелла в киноальманахе «Страницы прошлого»)
  — В добрый путь
  — Три дня знойного лета
  — Ковчег (Нуцина школа)

Актёр 
  — Георгий Саакадзе — Паата, сын Георгия
  — Не горюй! — поручик Алекс Ишхнели
  — Вершина

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (1976)
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1979)
 Народный артист Грузинской ССР (1983)
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1987)
 Почётный гражданин Тбилиси (2022)

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия кино

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Грузия-фильм
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Почётные граждане Тбилиси